Emmanuel Laurentin (1960-), est un homme de radio français.
 Marie Laurentin (1919-2014), est une journaliste et écrivain française.
 René Laurentin (1917-2017), est un prêtre, théologien, exégète et historien français.
Patronyme français